Niemcy:
 Hüttingen an der Kyll – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Hüttingen bei Lahr – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm